Kadritzke ist der Familienname folgender Personen:

 Niels Kadritzke (* 1943), deutscher Journalist, Soziologe und Autor
 Ulf Kadritzke (1943–2020), deutscher Soziologe und Autor